Kalaminochaeta lagostris är en ringmaskart som beskrevs av Haecker 1898. Kalaminochaeta lagostris ingår i släktet Kalaminochaeta, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lagostris